Saucisson peut désigner :
 Saucisson, un produit d'alimentation ;
 Saucisson, un rouleau de cuir ou de toile rempli de poudre servant à mettre le feu à une mine ;
 Saucisson, une fascine confectionnée de branchages liés entre eux, utilisée pour la construction de retranchements, d'épaulements de batterie ou pour effectuer un fascinage ;
 Saucisson, un pain de forme cylindrique.